«Челове́к из Подо́льска» — российский комедийный драматический фильм режиссёра Семёна Серзина — экранизация одноимённой пьесы Дмитрия Данилова. В главных ролях: Вадик Королёв, Виктория Исакова и Владимир Майзингер. Премьера фильма в России состоялась 26 ноября 2020 года.

Сюжет 
Николай любит Амстердам, но живёт в Подольске, мечтает о музыкальной карьере, но занимает скромную должность в районной газете. Внезапное задержание московской полицией вовлекает его в смешной и страшный аттракцион, исход которого невозможно предсказать. Точно ли он находится в полицейском участке, кто эти требовательные интеллектуалы в погонах и откуда им всё про него известно?

В ролях 
 Вадик Королёв — Фролов
 Виктория Исакова — Марина
 Владимир Майзингер — первый полицейский
 Михаил Касапов — второй полицейский
 Илья Борисов — человек из Мытищ
 Олег Рязанцев — доктор
 Евгений Сангаджиев — Женя, ППСник
 Георгий Кудренко — Гоша, ППСник
 Рита Крон — Рита, ППСник
 Денис Горин — Хрупов
 Вячеслав Щипко — Славик
 Сергей Муравьёв — человек из Королева, пьяный в отделении
 Таисия Вилкова — Галя
 Николай Кисличенко — отец Фролова
 Платон Кудряшов — Фролов в детстве
 Юлия Башорина — мать Фролова
 Евгений Перевалов — Валера
 Анастасия Мытражик — Света
 Владимир Карпов — Игорь
 Николай Куглянт — Коля
 Ольга Лапшина — бабушка Фролова
 Игорь Титов — музыкант в переходе
 Егор Рыбаков — дежурный
 Максим Симченко — человек из Мытищ в детстве
 Эва Мильграм — пионер Эва
 Матвей Сиваковский — пионер Ваня
 Василий Михайлов — старший пионер

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик — Семён Серзин
 Автор сценария — Юлия Лукшина по пьесе Дмитрия Данилова
 Оператор-постановщик — Даниил Фомичев
 Художник-постановщик — Любовь Иванова
 Художник по костюмам — Татьяна Долматовская
 Художник по гриму — Элина Караханова
 Композиторы — Дмитрий Шугайкин, Ярослав Тимофеев, Евгений Серзин и Глеб Беляев
 Музыкальный редактор — Иван Курочкин
 Монтаж — Татьяна Магай и Семён Серзин
 Звукорежиссёр — Алексей Бадыгов
 Второй режиссёр — Елена Дидевич
 Кастинг и ассистент по актёрам — Полина Быстрицкая
 Второй оператор — Александр Вартаньян
 Ассистент оператора по фокусу — Руслан Быков
 Операторы стедикама — Игорь Вотинцев, Александр Вдовенко
 Оператор подводных съёмок — Григорий Яблочников
 Оператор коптера — Андрей Донцов
 Гаффер — Максим Воинов
 Долли — Игорь Егоров и Ярослав Кравец
 Декораторы — Алексей Боганцев, Владислав Ляхов
 Ассистенты режиссёра по реквизиту — Ольга Коршунова, Наталия Бабушкина
 Звукорежиссёр на площадке — Шамиль Маллаев
 Постановщики трюков — Варвара Никитина и Алексей Силкин
 Бригадир пиротехников — Евгений Сорокин
 Пиротехники — Александр Журихин, Константин Фомин и Григорий Ткаченко
 Супервайзер спецэффектов — Александр Старков
 Фотограф на площадке — Дарья Шумакова
 Колорист — Григорий Злотников, I.C.G.
 Директор — Софья Белькова
 Заместитель директора — Вадим Кузнецов
 Исполнительный продюсер — Дария Волошко
 Продюсеры — Наталья Мокрицкая и Мила Розанова

Награды 

 2020 — Кинотавр —  Приз им Микаэла Таривердиева автору оригинальной музыки к фильму с формулировкой "За музыку свободы, которая звучит в голосах каждого из создателей этого фильма" (OQJAV)
2020 — 26-й Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» — Приз за лучший игровой фильм
2021 — XXIX Всероссийский кинофестиваль «Виват кино России!»
Приз за лучшую режиссуру (С. Серзин)
Приз за лучшую мужскую роль (В. Майзингер)

Примечания

Ссылки
 Я тебя научу родину любить
 Абсурд в полицейском участке «Человек из Подольска» — фильм об обычном человеке, который не может понять, за что его задержали. В главной роли — фронтмен OQJAV
 «Человек из Подольска» — кафкианская история о маленьком человеке, которого обвиняют в бездарном проживании жизни
«Непуганый: русский абсурд в «Человеке из Подольска»

Фильмы России 2020 года
Фильмы-драмы России
Кинокомедии России
Кинокомедии 2020 года
Фильмы на русском языке
Дебютные фильмы кинорежиссёров